
По территории Ярославской области протекает 4327 рек общей протяженностью 19 340 км. Наибольшее количество — 3696 — составляют ручьи и очень маленькие речки, длина которых не превышает 10 км. Длину от 11 до 20 км имеют 245 речек, от 21 до 50 км имеют 64 реки; от 51 до 200 км — 18 рек и, наконец, 11 относительно крупных рек области имеют длину от 101 до 150 км. Большинство из этих рек несут свои воды в главную реку — Волгу, являясь её притоками или притоками её притоков. Несколько рек впадает в озеро Неро и Плещеево, а также в реку Кострому.

Список рек Ярославской области

В 
 Волга
 Воргуша
 Вёкса (приток Которосли)
 Вёкса (река, впадает в Сомино)
 Верекса
 Вондель

И 
 Ильд
 Ить

К 
 Касть
 Катка
 Кештома
 Кисьма
 Княгиня
 Колокша
 Корожечна
 Коровка
 Кострома
 Которосль
 Крекша
 Кубрь

Л 
 Ламь
 Лахость
 Лунка

М 
 Маткома
 Молокча
 Могза

Н 
 Нерль (приток Волги)
 Нерль (приток Клязьмы)
 Нора

О 
 Обнора
Орёл

П 
 Пахма
Пертома
 Печегда
 Пукша

С 
 Сабля
 Сара
 Себла
 Сить
 Сога
 Согожа
 Сольба
 Солоница
 Соть
 Сутка

Т 
 Трубеж
 Туношна (Туношенка)
 Тамара

У 
 Урдома
 Улейма
 Устье (приток Которосли)
Уткаш (Уткома)
 Уча (Обнора)
 Ухра
 Ухтома

Ч 
 Черёмуха (Черемха)

Ш 
 Шаха

Ю 
 Юхоть

См. также 
 Водоёмы Ярославской области

Примечания 

Списки рек России